František »Frank« Musil, češki hokejist, * 17. december 1964, Pardubice, Češka.

Musil je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Pardubice in Dukla Jihlava. Leta 1983 je bil kot 38. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1986/87. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Calgary Flames, Ottawa Senators in Edmonton Oilers, je skupno odigral 797 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 34 golov in 106 podaj, ter 42 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in štiri podaje. 	

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, kjer po eno je osvojil po eno zlato, srebrno in bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu 1994.

Njegova žena je tenisačica Andrea Holíková, sin David Musil, tast Jaroslav Holík in svak Bobby Holík pa so oziroma so bili hokejisti.

Statistika kariere

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 35
| 1
| 3
| 4
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 33
| 1
| 2
| 3
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 37
| 4
| 8
| 12
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 44
| 4
| 6
| 10
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 34
| 4
| 7
| 11
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 86/87
|
| 72
| 2
| 9
| 11
| 0
| 148
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 87/88
|
| 80
| 9
| 8
| 17
| -2
| 213
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 88/89
|
| 55
| 1
| 19
| 20
| +4
| 54
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
|
| 56
| 2
| 8
| 10
| 0
| 109
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 14
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 90/91
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| 0
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
|
| 67
| 7
| 14
| 21
| +12
| 160
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -6
| 10
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 91/92
|
| 78
| 4
| 8
| 12
| +12
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 80
| 6
| 10
| 16
| +28
| 131
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 7
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
|
| 75
| 1
| 8
| 9
| +38
| 50
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 94/95
|
| 19
| 1
| 4
| 5
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sachsen Füchse
| Nemška liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 35
| 0
| 5
| 5
| +6
| 61
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| HC Karlovy Vary
| Češka 2. liga
| 95/96
|
| 16
| 7
| 4
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 65
| 1
| 3
| 4
| -10
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 57
| 0
| 5
| 5
| +6
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 52
| 5
| 8
| 13
|
| 122
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 97/98
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 17
| 1
| 2
| 3
| +1
| 8
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 39
| 0
| 3
| 3
| 0
| 34
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 13
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 01/02
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 54
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| -4
| 47
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1115
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | +93
| bgcolor="#7FFF00" | 1837
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Sachsen Füchse
Hokejisti HC Karlovy Vary
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Edmonton Oilers